Der Begriff Hügelhof bezeichnet:

 Hügelhof (Bolanden), Wohnplatz in der Gemeinde Bolanden, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Hügelhof (Oberuckersee), Wohnplatz in der Gemeinde Oberuckersee, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Hügelhof (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern